W Polsce
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Chęciny – miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim
 Chęciny – gmina miejsko-wiejska
 Chęciny – dawna gromada
 Chęciny – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Chęciny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Górzno
 Chęciny – część miasta Mszana Dolna